Miraeus ist der Name von
 Aubertus Miraeus (1573–1640), Kirchenhistoriker und Geistlicher
 Johannes Miraeus (1560–1611), Bischof von Antwerpen